Squire, écuyer en anglais, peut également faire référence à :

Patronyme 

 Chris Squire (1948-2015), bassiste britannique, fondateur du groupe de rock Yes ;
 Elizabeth Daniels Squire (1926-2001), romancière et nouvelliste américaine, auteure de roman policier ;
 Emily Squires (1941-2012), réalisatrice et productrice américaine ;
 Herbert Squire (1909-1961), ingénieur aéronautique britannique ;
 Jeff Squire (né en 1951), joueur de rugby à XV gallois ;
 John Squire (né en 1962), guitariste du groupe The Stone Roses ;
 Larry Squire (né en 1941), neuroscientifique américain ;
 Liam Squire (né en 1991), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Louise Squire (1906-?), actrice américaine ;
 Peter Squires (né en 1951), joueur de rugby à XV anglais ;
 Robbie Squire (né en 1990), coureur cycliste américain ;
 Ronald Squire (1886-1958), acteur anglais ;
 Stanley John Squire (1915-1998), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 William Squire (1917-1989), acteur gallois ;
 William Henry Squire (1871-1963), compositeur et violoniste britannique.

Toponyme 

 Squire, une localité du comté de McDowell en Virginie-Occidentale.

 Virginia Squires, un club franchisé américain de basket-ball de la ville de Norfolk en Virginie ;
 Squires Gate, un quartier de Blackpool en Angleterre.

Patronyme anglais